Алекса́ндр Анато́льевич Орло́в:
 Орлов, Александр Анатольевич (род. 1967) — российский историк.
 Орлов, Александр Анатольевич (род. 1983) — российский кёрлингист, тренер, журналист.